Мухаммад Салих:

 Мухаммад Салих родился 20 декабря 1949 года — известный современный узбекский поэт, политический деятель, диссидент.
 Мухаммад Салих (историк) (1445-1506) — средневековый эмир Бухары, придворный поэт Шейбани-хана, автор известной исторической поэмы «Шейбани-намэ».